Бриджпорт (, в превод „Мостено пристанище“ или „Пристанище на мост“) е популярно име за населено място в САЩ и може да се отнася за:

 Бриджпорт – град в щата Кънектикът, САЩ – най-населеният град с това име в САЩ
 Бриджпорт (Калифорния) – населено място в щата Калифорния, САЩ
 Бриджпорт – град в щата Алабама САЩ
 Бриджпорт – град в щата Илинойс, САЩ
 Бриджпорт – град в щата Небраска, САЩ
 Бриджпорт – град в щата Оклахома, САЩ
 Бриджпорт – град в щата Тексас, САЩ
 Бриджпорт – град в щата Вашингтон, САЩ
 Бриджпорт – град в щата Западна Вирджиния, САЩ